Max Weber — filósofo, sociólogo, jurista e cientista político alemão 
 Carl Maria von Weber — compositor alemão
 Weber (unidade) (símbolo Wb) — unidade do Sistema Internacional de Unidades para fluxo de indução magnética
 Teste de Weber — utilizado para avaliar a audição
 Weber Saint-Gobain — empresa do conglomerado Saint-Gobain

Desambiguações de ciências